George Hill kan syfta på följande:

 George Hill, amerikansk basketspelare
 George Roy Hill, amerikansk filmregissör
 George William Hill, amerikansk astronom

Geografi 

 George Hill, Anguilla, ort och distrikt,